Даніела Ірашко-Штольц — австрійська спортсменка, що спеціалізується в стрибках із трампліна, чемпіонка світу.
 Едвін Штольц (1912—1944) — німецький офіцер, оберлейтенант резерву вермахту.
 Ерік Штольц — американський актор.
 Роберт Штольц — австрійський композитор, диригент, за оцінками сучасників, «останній з королів вальса».
 Отто Штольц — австрійський математик, відомий в галузі математичного аналізу.